UK Championship 1988 (Tennents UK Championship) var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 11 och 27 november 1988 i Preston, England. Doug Mountjoy vann turneringen efter att ha slagit Stephen Hendry i finalen med 16-12.

Om turneringen
Steve Davis hade vunnit de fyra senaste UK Championship, men blev utslagen i semifinalen av den nya stjärnan, 19-årige Stephen Hendry. I finalen var Hendry storfavorit mot den 27 år äldre Doug Mountjoy, men Mountjoy överraskade och vann med 16-12, hans första rankingtitel i karriären (han hade vunnit UK Championship 10 år tidigare, men då hade den inte status som rankingturnering). Mountjoy skulle komma att vinna karriärens andra och sista rankingtitel, Mercantile Credit Classic bara en dryg månad senare. Hendry å sin sida skulle (bland mycket annat) komma att vinna UK Championship fem gånger.

Resultat

Huvudturnering
I huvudturneringen deltog 64 spelare. Nedan visas resultaten från och med andra omgången, då BBC började sända. I första omgången slogs bland andra Tony Meo, Mike Hallett och Tony Drago ut.

Källor

Referenser

Externa länkar
Snooker Scene
Snooker Database

1988 i Storbritannien
Snookersäsongen 1988/1989
1988